Parkgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Parkgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Parkgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Parkgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Parkgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire
 Parkgate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey